Mühlschlegel ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Mühlschlegel (1897–1980), deutscher Bahai
 Bernhard Mühlschlegel (1925–2007), deutscher Physiker
 Ernst Mühlschlegel (1828–1894), württembergischer Oberamtmann
 Eugen Mühlschlegel (1861–1945), deutscher Landwirtschaftslehrer
 Otto Mühlschlegel (1898–1995), deutscher Unternehmer
 Ulrike Mühlschlegel (* 1970), deutsche Sprachwissenschaftlerin